

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Wiev“ beginnt.

Wiev 



Wievi 
 Wieviorka, Michel (* 1946), französischer Sozialwissenschaftler, Rassismus- und Gewaltforscher
 Wieviorka, Olivier (* 1960), französischer Historiker